SønderjyskE Håndbold er betegnelsen for håndboldafdelingen i Sønderjysk Elitesport. Håndboldholdene spiller deres hjemmekampe i Broager Sparekasse Skansen i Sønderborg for herrernes vedkommende, og i Arena Aabenraa i Aabenraa for kvindernes vedkommende.

Herrertruppen 2022-23

Trænerstab

Dametruppen 2022-23

Trænerstab

Noter

Henvisning 
Klubbens officielle hjemmeside

Klubber, der spiller i Håndboldligaen
Sport i Aabenraa
Sport i Sønderborg
Sønderjysk Elitesport